А́льбрехт IV:

 Альбрехт IV (ок. 1188—1240) — граф Габсбург, представитель дома Габсбургов, ландграф Верхнего Эльзаса, граф Аргау, капитан Страсбурга.
 Альбрехт IV (ок. 1180—1253) — граф Тироля в 1202—1253 гг., последний представитель Тирольской династии.
 Альбрехт IV (герцог Саксен-Лауэнбурга) (ок. 1315−1344) — герцог Саксен-Лауэнбурга (линия Мёльн и Бергедорф) c 1338 года.
 Альбрехт IV Мекленбургский (до 1363—1388) — герцог Мекленбургский, в 1383—1388 годах соправитель Мекленбурга.
 Альбрехт IV (1377—1404) — герцог Австрийский с 29 августа по 22 ноября 1395 правил единолично, с 22 ноября 1395 совместно с Вильгельмом Дружественным, герцогом Штирии. Из Альбертинской линии династии Габсбургов.
 Альбрехт IV (1447—1508) — герцог Баварско-Мюнхенский с 1463 по 1467 (совместно с Сигизмундом), с 1467 по 1503 единолично, герцог Баварии с 1503 года до своей смерти.

См. также 
 Альбрехт III
 Альбрехт V